Tauron Arena Kraków to wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Krakowie, otwarta w maju 2014 roku. Ze względu na objętość (do ponad 20 tysięcy osób, w zależności od imprezy) jest największym tego typu obiektem w Polsce. Artykuł przedstawia listę wydarzeń sportowych, które się w niej odbyły i które są zaplanowane.

Odbyte

Planowane

Przypisy 

Hale sportowe i widowiskowe w Polsce
Sport w Krakowie
Listy sportowe